

Nom commun 
 Un charnier (voir aussi ossuaire) est une tombe collective de personnes ou d'animaux, à la suite d'un massacre, une guerre, une épidémie…
 Un charnier est un local ou un récipient servant à conserver la viande, souvent salée pour en faciliter la conservation.
 Un charnier est un tonneau.
 Un charnier est la partie d'un cimetière médiéval entourant l'aître. Il est constitué de galeries couvertes, de chapelles funéraires et d'ossuaires.

Patronyme 
 Alain Charnier est un personnage de fiction des films French Connection et French Connection 2.
 Madeleine Charnier (1919-2002) est une zoologiste française.
 Pierre Charnier (1795-1857), un canut français originaire de Lyon.

Divers 
 Le Charnier est une œuvre de Pablo Picasso.
 Charnier est un groupe de brutal death metal français.

Homonymie de patronyme